Жовтіс — єврейське прізвище. Відомі носії:

 Жовтіс Євген Олександрович — керівник Казахстанського міжнародного бюро по правам людини.
 Жовтіс Олександр Ігорович — народний депутат України 3-го скликання.
 Жовтіс Олександр Лазарович (1923—1999) — український, казахський та російський літературознавець і перекладач, доктор філологічних наук.

Єврейські прізвища